Бутинское сельское поселение — муниципальные образования в регионах России:

 Бутинское сельское поселение — муниципальное образование в Татарстане.
 Бутинское сельское поселение — муниципальное образование в Чечне.